Prinses Juliana bezeichnet

 Prinses Juliana (Schiff, 1986), Doppelendfähre der niederländischen Reederei Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
 Prinses Juliana (Schiff, 1932), Doppelendfähre der niederländischen Reederei Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland